Каясула́ — село в Нефтекумском районе (городском округе) Ставропольского края России.

Этимология 
По одной из версий Каясула «в переводе с тюркского означает „водопой овец“ („къой“ — овца, баран и „сула“ — вода), или же „гора с водой“ („кая“ — скала, „сула“ — вода), или „къой ассыл“ — „добротные овцы“» (при этом используемое в разговорной речи словосочетание «кой ассылав» может переводиться как «разведение, выращивание овец», «занятие овцеводством»). Согласно другой версии, поселение названо «по имени богатого туркмена Кой Ассула, якобы основателя аула».

В источниках встречаются варианты наименования аула Каясулу, Коясулу. Местные жители называют его Коясыл.

География 
Село находится в западной части Ногайской степи, на юго-востоке Ставропольского края. К юго-западу от Каясулы расположено озеро Зункарь.

Расстояние до краевого центра: 311 км.

Расстояние до районного центра: 67 км.

История 
Населённый пункт возник предположительно в 1909 году, на месте зимовки нескольких ногайских аулов. По некоторым данным основан жителями кочевого аула Къойассыл. Первоначально носил название аул Казыхан.

На 1 января 1927 года в ауле Коясулу числилось 356 хозяйств с населением 1415 человек (756 мужчин и 659 женщин), из них 908 — ногайцы и 507 — русские. По состоянию на 1 октября 1929 года в ауле имелась школа. На тот момент он был административным центром Коясулинского сельского совета Ачикулакского района Дагестанской АССР. Кроме Коясулы в состав территории сельсовета входили ещё 2 аула — Менгиш-Кую и Уч-Тюбе-Таслы.

С 1935 по 1958 год аул Каясула был центром Каясулинского района.

В 1948 году аул Каясула стал селом.

До 1 мая 2007 года было административным центром муниципального образования «Сельское поселение Каясулинский сельсовет» Нефтекумского района Ставропольского края.

Население 

Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
 Больница. Построена в 1995 году.
 Социально-культурное объединение.
 Библиотека. Открыта 27 мая 1946 года.
 Местная ногайская национально-культурная автономия Нефтекумского муниципального района.
 В границах села расположены 5 вероисповедальных открытых кладбищ.

Образование 
 Детский сад № 16 «Теремок». Открыт 27 июля 1976 года
 Детский сад № 17 «Петушок». Открыт 10 сентября 1965 года.
 Средняя общеобразовательная школа № 16.

Памятники 
На территории Каясулы расположен объект культурного наследия «Братская могила советских воинов и партизан отряда „Каясулинский“, погибших в борьбе с фашистами». Количество захороненных — 33 человека. В 1974 году на могиле, около здания сельской администрации, был установлен памятник. В 1989 году в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны, в селе открыли Мемориал Славы. 

В 1976 году в парке установлен памятник В. И. Ленину.

Примечания

Ссылки 
 В степях Кавказа. Каясула (документальный фильм) 
 Нефтекумск. Ру: Каясула 
 Вчера в селе Каясула хоронили расстрелянных неизвестными преступниками директора школы, его жену и бывшего милиционера 
 
 на Фото Планета 

Населённые пункты Нефтекумского района
Бывшие районные центры Дагестана